«Сан-Хосе́ Э́ртквейкс» () — американский футбольный клуб из города Сан-Хосе, штата Калифорния, США. С 1996 года выступает в MLS, высшей профессиональной футбольной лиге США и Канады. Один из десяти оригинальных клубов, основавших лигу.

История 
Был основан под названием «Сан-Хосе Клэш» (San Jose Clash) 15 июня 1994 года. В 1999 году сменил название на «Сан-Хосе Эртквейкс», возродив традиции одноимённого клуба из Североамериканской футбольной лиги, существовавшего в 1974—1988 годах.

В конце сезона 2005 года, после того как владельцам не удалось построить собственный стадион в городе Сан-Хосе, оригинальная команда с тренерами была перемещена в техасский Хьюстон, основав клуб «Хьюстон Динамо». Команда Сан-Хосе перестала существовать и выбыла из соревнования, но новые владельцы продолжили династию клуба, возродив команду в 2007 году. В 2008 году клуб «Сан-Хосе» возобновил участие в чемпионате MLS.

Название 
Название «Эртквейкс» (, «землетрясения») было предложено болельщиками в конкурсе газеты San Jose Mercury News в 1974 году и выбрано Диком Бергом, менеджером оригинального клуба «Сан-Хосе Эртквейкс», существовавшего с 1974 по 1988 год. Первоначально название критиковалось за неуважение к опасной сейсмической активности в регионе из-за близости города к разлому Сан-Андреас. Ныне существующий клуб, основанный в 1994 году, сохранил название бывшего клуба.

Эмблема 
Три стороны эмблемы клуба представляют три города области залива Сан-Франциско — Сан-Хосе, Сан-Франциско и Окленд. Дизайн в форме шевронов символизирует разлом тектонических плит.

Цвета 
Официальные цвета клуба — тёмно-синий и чёрный.

Форма

Домашняя

Гостевая

Экипировка  и спонсоры

Стадион 
С 2009 по 2014 гг. клуб использовал стадион Университета Санта-Клары «Бак Шо Стэдиум» как своё домашнее поле. Стадион располагался в Санта-Кларе, северо-западном пригороде Сан-Хосе. В 2012 году «Эртквейкс» начал постройку собственного стадиона непосредственно в черте города. С 2015 года выступает на новом домашнем поле «Авайя Стэдиум».

Текущий состав

Список тренеров 
  Лори Каллоуэй (1996—1997)
  Брайан Куинн (1997—1999)
  Хорхе Эспиноса (1999, )
  Лотар Озиандер (16 сентября 1999 — 12 января 2001)
  Фрэнк Йеллоп (2 февраля 2001 — 16 декабря 2003; 9 ноября 2007 — 7 июня 2013)
  Доминик Киннир (7 января 2004 — 15 декабря 2005; 27 октября 2014 — 25 июня 2017)
  Марк Уотсон (7 июня — 30 октября 2013, ; 30 октября 2013 — 15 октября 2014)
  Иэн Расселл (15—26 октября 2014, )
  Крис Литч (25 июня — 24 ноября 2017)
  Микаэль Старе (24 ноября 2017 — 17 сентября 2018)
  Стив Ролстон (17 сентября — 28 октября 2018, )
  Матиас Альмейда (29 октября 2018 — 18 апреля 2022)
  Алекс Ковело (18 апреля 2022 — 2 января 2023)
  Лучи Гонсалес (3 января 2023 — )

Достижения 
 Обладатель Кубка MLS (2): 2001, 2003
 Обладатель Supporters’ Shield (2): 2005, 2012

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба
 История команды на сайте клуба

Клубы MLS
Футбольные клубы США
Спортивные клубы Сан-Хосе (Калифорния)